Бакинская:

 Бакинская — станица в Краснодарском крае.
 Бакинская — остановочная платформа Волгоградского региона Приволжской железной дороги.

См. также